El término Avenida Ámsterdam puede hacer referencia a:
Avenida Ámsterdam en Ciudad de México.
Avenida Ámsterdam en Manhattan, Nueva York.